Murrell est un patronyme pouvant désigner:

Patronyme
 (né en 1970), joueur américain de football américain
 (1956-2017), chanteur gospel et jazz américain
 (1874-1933), pionnière en médecine anglaise
 (1874-1931), homme d'affaires et politique britannique
 (1906-1984), rameuse et naturaliste britannique
 (1943-2006), joueur de baseball américain
 (né en 1949), compositeur de musique chrétienne panaméen
 (1879-1952), joueur de cricket anglais

 (né en 1993), joueur de soccer américain
Marques Murrell (né en 1985), joueur américain de football américain et canadien

 (né en 1985), joueur de football anglais
Sharon Murrell, femme politique provincial canadienne

Toponyme

, rivière de la Malouine orientale

Autres
 (1913-2017), juge et homme politique américain
, maison historique de Tahlequah en Oklahoma

Homonymie de patronyme